

Cinema e TV
 The Lovers  – serie TV dal 1970 al 1972 creata da Jack Rosenthal
 The Lovers!  – film del 1973 diretto da Herbert Wise
 The Lovers (Liang Zhu/: 梁祝)  – film del 1994 diretto da Tsui Hark
 The Lovers  – cortometraggio (07 min.) del 1999 diretto da Dan Butler
 The Lovers  – cortometraggio (18 min.) del 2000 diretto da Ewan Morrison
 The Lovers  – cortometraggio (10 min.) del 2002 diretto da Francesca Rizzo
 The Lovers  – cortometraggio (30 min.) del 2006 diretto da Myra Sito Velasquez
 The Lovers  – cortometraggio (15 min.) del 2007 diretto da Paul Dean
 The Lovers  – cortometraggio (05 min.) del 2008 diretto da Ryan Gallimore
 The Lovers  – cortometraggio (?? min.) del 2008 diretto da Peter Rebane
 The Lovers  – cortometraggio (10 min.) del 2010 diretto da Brian Lange
 The Lovers  – cortometraggio (10 min.) del 2010 diretto da Ronnie Belcher e Thomas Dorman
 The Lovers  – cortometraggio (10 min.) del 2012 diretto da Sarah Louise Wilson
 The Lovers  – film del 2013 diretto da Roland Joffé
 The Lovers  – cortometraggio (?? min.) del 2013 diretto da Greg Simmons
 The Lovers  – cortometraggio (06 min.) del 2015 diretto da Johnny Vong
 The Lovers - Ritrovare l'amore (The Lovers)  – film del 2017 diretto da Azazel Jacobs
 The Lovers  – cortometraggio (39 min.) del 2018 diretto da Luigi Pingitore
 The Lovers  – cortometraggio (21 min.) del 2018 diretto da Preeti Singh

Letteratura 
 The Lovers  – romanzo di Elizabeth Pennell del 1917
 Gli amanti di Siddo o Un amore a Siddo o Gli amanti (The Lovers) – romanzo breve di Philip José Farmer del 1961
 Gli amanti (The Lovers) – romanzo di Morris West del 1993
 Gli amanti (The Lovers) – romanzo di John Connolly del 2009

Musica 
 The Lovers  – gruppo musicale di musica elettronica francese
 The Lovers  – composizione di Samuel Barber del 1971
 The Lovers  – traccia della colonna sonora di Live and Let Die del 1973
 The Lovers  – album dei The Legendary Pink Dots del 1985